Евен Езер има више значења:

 Евен Езер (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Евен Езер (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику